Paraplexippus är ett släkte av spindlar. Paraplexippus ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Paraplexippus